Isla Blanca puede referirse a:

En Chile
Isla Blanca. Isla en el archipiélago Madre de Dios.

en Argentina  
 Isla Blanca (Chubut), en la costa atlántica de la Provincia del Chubut, en Argentina;
 Islas Blancas, un grupo de islas en la costa atlántica de la Provincia del Chubut, en Argentina;
 Isla Blanca (Santa Cruz), en la costa atlántica de la Provincia de Santa Cruz, en Argentina;
 Isla Blanco o Blanca, en el archipiélago de las islas Sandwich del Sur, en el océano Atlántico.

en México  
 Isla Blanca (Quintana Roo), isla situada al noreste de la península de Yucatán, México.

en Perú  
 Isla Blanca (Áncash), en la bahía de Chimbote, en la costa del departamento de Áncash, en el Perú;
 Isla Blanca (Ica), en la bahía de Pisco, en la costa del departamento de Ica, en el Perú.

en Venezuela  
 Isla Blanca (Venezuela), en la bahía de Pampatar, en la costa sureste de la isla caribeña de Margarita.